

Personnalités

Prénom 
Valero est un prénom, porté notamment par :

 Valero Rivera López (° ), ancien joueur de handball et sélectionneur de l'Équipe d'Espagne de handball masculin puis de l'Équipe du Qatar de handball masculin.
 Valero Rivera Folch (° ), fils du premier, joueur de handball international espagnol, actuellement au HBC Nantes.

Patronyme 

 Borja Valero (1985-), footballeur international espagnol ;
 Carmen Valero (1955-), athlète espagnole spécialiste du cross-country ;
 Concha García Valero (1958-2006), actric espagnole ;
 Cristina Torrens Valero (1974-), joueuse de tennis espagnole ;
 Edwin Valero (1981-2010), boxeur vénézuélien ;
 Jean-Louis Valero (1952-), compositeur de musique français ;
 José Valero (1917-2004), footballeur espagnol ;
 Julien Valéro (1984-), footballeur français ;
 Julieta Valero (1971-), poétesse espagnole ;
 Léandre Valéro (1923-2011), militant communiste libertaire et syndicaliste français ;
 Pilar Valero (1970-2022), joueuse espagnole de basket-ball ;
 Sara Carreño Valero (1985-), femme politique espagnole.

Toponymie 

 Valero, commune d’Espagne, dans la province de Salamanque, en Castille-et-León.
 San Miguel de Valero, commune d’Espagne, dans la province de Salamanque, en Castille-et-León.

Voir aussi 
 Valero Energy, entreprise américaine.
 Valero Texas Open, tournoi de golf du PGA Tour.

Patronyme hispanique